Un agenda est un outil d'organisation du temps.

Agenda peut aussi désigner :
 Agenda, un magazine hebdomadaire gratuit de Bruxelles ;
 Agenda, un EP du duo Pet Shop Boys, sorti en 2019 ;
 Agenda, une petite ville du Kansas, au centre des États-Unis ;
 Agenda, une entreprise japonaise de développement et d'édition de jeu vidéo ;
 Agenda, une formation de musique de rock indépendant de Montréal.